Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1973./74. je osvojila ekipa Lokomotiva iz Zagreba.

Prva savezna liga 

 Izvori:  
 Enciklopedija fizičke kulture 2  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 "Slobodna Dalmacija"

Druga savezna liga

Zapad 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Izvori 
 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
  

1973-74